Centro Cultural Correios (Recife)
Centro Cultural Correios (Rio de Janeiro)
Centro Cultural Correios (Salvador)
Centro Cultural Correios (São Paulo)
Espaço Cultural Correios (Fortaleza)
Espaço Cultural Correios (Juiz de Fora)
Palácio dos Correios (Niterói)
Museu Nacional dos Correios
Desambiguação